Stożek Wielki – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Stożek Wielki – szczyt w Górach Kamiennych